Fiesta ("festa" in lingua spagnola) può riferirsi a:

Cinema 
 La matadora (Fiesta) – film del 1947 diretto da Richard Thorpe
 Fiesta – film del 1995 diretto da Pierre Boutron

Letteratura 
 Fiesta (Il sole sorgerà ancora) (The Sun also Rises) – romanzo di Ernest Hemingway del 1926

Musica 
 Fiesta – album di Raffaella Carrà del 1977
 Fiesta – singolo dei Pogues del 1988, dall'album If I Should Fall from Grace with God
 Fiesta – album di Miranda del 1999
 Fiesta – singolo di R. Kelly del 2001, dall'album TP-2.com
 Fiesta 50 años – album del gruppo Inti-Illimani Histórico del 2016
 Fiesta - Etichetta discografica belga
 Fiesta! - Album del 1969 dei Labanda's, pubblicato in Francia

Altro 
 Ford Fiesta – automobile della Ford
 Fiesta – merendina della Ferrero